All Elite Wrestling (AEW) to federacja wrestlingu z siedzibą w Jacksonville w stanie Floryda. Personel AEW składa się z zapaśników, menadżerów, komentatorów, spikerów, osób przeprowadzających wywiady, sędziów, trenerów, producentów, scenarzystów oraz innych różnych pozycji. Członkowie zarządu są również uwzględnieni.

Były personel został pogrupowany na podstawie pełnionej roli. Imię ringowe znajduje się po lewej stronie, a prawdziwe imię i nazwisko – po prawej. Osoby, które wystąpiły jedynie gościnnie lub ich kontrakt wygasł w przeszłości, ale zostali zatrudnieni ponownie nie zostały uwzględnione.

Roster

Mężczyźni

Kobiety

Inni pojawiający się na wizji

Inny personel ekranowy

Trenerzy (producenci)

Zarząd

Przypisy 

All Elite Wrestling
Strony przeglądowe – sport
Listy związane z wrestlingiem